Katharina Weissenborn ist der Name folgender Personen:

* Katharina Weissenborn (Künstlerin) (1884–1978), deutsche Malerin, Grafikerin und Schriftstellerin
 Katharina Weissenborn (Kostümbildnerin), deutsche Kostümbildnerin